Мартин Дамм и Леандер Паес завоевали титул, обыграв в финале Йонаса Бьоркмана и Максима Мирного 6–7(5), 6–4, 6–3.

Прошлогодние победители турнира — Боб Брайан и Майк Брайан — проиграли в третьем раунде Леошу Фридлю и Михаилу Южному.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Третий раунд)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Финал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Третий раунд)
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли (Полуфинал)
  Ненад Зимонич /  Фабрис Санторо (Четвертьфинал)
 ''' Мартин Дамм /  Леандер Паес (Титул)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Третий раунд)
  Симон Аспелин /  Тодд Перри ''(Второй раунд)

<li>  Павел Визнер /  Лукаш Длоуги (Второй раунд)
<li>  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг (Третий раунд)
<li>  Юрген Мельцер /  Юлиан Ноул (Второй раунд)
<li>  Хосе Акасусо /  Себастьян Прието (Первый раунд)
<li>  Ярослав Левинский /  Франтишек Чермак (Второй раунд)
<li>  Уэйн Артурс /  Джастин Гимельстоб (Второй раунд)
<li>  Оливер Марах /  Цирил Сук (Первый раунд)
<li>  Александр Васке /  Михаэль Кольманн (Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые